Ипподром:
 Ипподро́м — комплекс сооружений для испытаний рысистых и скаковых лошадей и соревнований по конному спорту.

Транспорт 
 «Ипподром» — станция метро в Киеве.
 «Ипподром» — проектируемая станция Ташкентского метрополитена.
«Ипподром» — остановочный пункт в Московской области.

Прочее 
 «Ипподром» — художественный фильм режиссёра Радомира Василевского 1979 года.

См. также 
 Гипподром